Die Saison 1995/96 der 1. Eishockey-Liga war die zweite Spielzeit der neuen zweithöchsten deutschen Spielklasse und wurde wie im Vorjahr in zwei Gruppen, der Gruppe Nord und der Gruppe Süd, ausgespielt.

Vor der Saison kam es in der Gruppe Süd zum Nachrücken des ETC Crimmitschau für den in die Deutsche Eishockey Liga aufgenommenen SC Riessersee sowie in der Gruppe Nord zur Spielbetriebseinstellung des EC Harz-Braunlage, des Neusser SC und des Gelsenkirchener Vereins Schalker Haie, sodass die geplante Sollstärke von 16 Mannschaften mit 14 Mannschaften verfehlt wurde.

Voraussetzungen

Teilnehmer

Modus 
In der Gruppe Süd wie in der Gruppe Nord wurde zunächst eine Hauptrunde mit 16 Teilnehmern bzw. 14 Teilnehmern als Einfachrunde ausspielt. Am Ende der Hauptrunde spielten in der Gruppe Süd die Teilnehmer auf Platz 1 bis 8 eine Meisterrunde als Einfachrunde aus, während in der Gruppe Nord die Teilnehmer auf Platz 1 bis 10 ebenfalls eine Meisterschaftsrunde als Einfachrunde austrugen.

Die weiteren Teilnehmer der Gruppe Süd spielten in zwei Gruppen mit den Teilnehmern aus der 2. Liga Süd eine Aufstiegsrunde zur Hacker-Pschorr-Liga 1996/97 aus, während in der Gruppe Nord die verbliebenen Teams mit den Teilnehmern an der 2. Liga Nord an der Aufstiegsrunde zur 1. Liga Nord 1996/97 teilnahmen.

Da der EC Wolfsburg den Spielbetrieb nach der Vorrunde einstellte, nahm mit dem VERC Lauterbach ein weiterer Verein aus der 2. Liga Nord an der Aufstiegsrunde zur 1. Liga Nord teil.

Nach Abschluss der Meisterrunden spielten die besten acht Teams der Gruppe Süd wie auch der Gruppe Nord in einer Play-off-Runde den Meister der 1. Liga und zugleich die Teilnehmer, die einen Lizenzantrag für die Aufnahme in die Deutsche Eishockey Liga stellen konnten, aus. Von diesen nahm der ESC Wedemark das Recht wahr und stieg in die höchste deutsche Profispielklasse auf.

1. Liga Nord

Hauptrunde 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, (N) = Neuling
Erläuterungen:       = Meisterrunde,       = Qualifikationsrunde,       = Spielbetrieb nach Hauptrunde eingestellt.

Meisterschaftsrunde 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, (N) = Neuling
Erläuterungen:       = Play-offs,       = Saison beendet.

1. Liga Süd

Hauptrunde 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, (N) = Neuling
Erläuterungen:       = Meisterrunde,       = Qualifikationsrunde.

Meisterschaftsrunde 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen
Erläuterungen:       = Play-offs,       = Saison beendet.

Play-offs 
Alle Play-off-Runden wurden im Modus „Best of Three“ ausgespielt.

Achtelfinale

Viertelfinale

Halbfinale

Finale

Aufstiegsrunde zur 1. Liga Nord 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen
Erläuterungen:       = Qualifikation für die 1. Liga Nord 1996/97,       = Qualifikation für die 2. Liga Nord 1996/97.

Aufstiegsrunde zur 1. Liga Süd

Gruppe A

Gruppe B 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen
Erläuterungen:       = Qualifikation für die 1. Liga Süd 1996/97,       = Qualifikation für die 2. Liga Süd 1996/97.

Weblinks 
 

Saison der Eishockey-Oberliga
Eishockeysaison 1995/96